Sturm & Klang steht für:
 Sturm und Klang, ein Label von Konstantin Wecker

 das Sturm & Klang Festival der Gruppe Vogelfrey